V soubojích fotbalové II. třídy okresu Havlíčkův Brod 1982/83, jedné ze skupin 8. nejvyšší fotbalové soutěže, se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1983.

Výsledná tabulka                       
                        

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Literatura 
 Pochodeň, 21. června 1983, str. 7

1982/83
Fotbal v Česku v roce 1982
Fotbal v Česku v roce 1983